EMI Music Belgium é uma gravadora da Bélgica. Essa empresa está associado com a Federação Internacional da Indústria Fonográfica - IFPI.

Gravadoras da Bélgica
Membros da IFPI